

Топоніми

Пальміра — грецька назва стародавнього сирійського міста Тадмор
 Пальміра — район у Сирії

Пальміра — селище в Золотоніському районі Черкаської області
 Пальміра — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Залізничний транспорт 
 «Пальміра» — фірмовий пасажирський потяг категорії «Нічний експрес» № 7/8 сполученням Харків — Одеса

, вимовляється як Палмайра:
 Пальміра — місто, штат Індіана
 Пальміра — місто, штат Мен
 Пальміра — місто, штат Міссурі
 Пальміра — місто, штат Нью-Джерсі
 Пальміра — місто, штат Нью-Йорк
 Пальміра — місто, штат Пенсільванія
 Пальміра — місто, штат Вісконсин
 Пальміра — селище, штат Іллінойс
 Пальміра — селище, штат Небраска
 Пальміра — селище, штат Нью-Йорк
 Пальміра Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія
 Пальміра Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Пальміра — селище, штат Вісконсин
 Пальміра — переписна місцевість, штат Юта
 Пальміра — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Пальміра — назва атолу в Тихому океані, що перебуває під юрисдикцією США

Пальміра — місто в штаті Західна Австралія

Поетичні назви 
 Північна Пальміра - Санкт-Петербург
 Південна Пальміра - Одеса

Спорт 
 «Пальміра» — український футбольний клуб з міста Одеси